Stanisław Jaksa Bykowski (zm. 1624) – wojewoda sieradzki, kasztelan łęczycki, starosta sieradzki
 Stanisław Jaksa Bykowski – wojewoda inowrocławski, starosta przedecki i kłodawski
 Stanisław Jaksa Bykowski (1815–1895) – porucznik Gwardii Narodowej w Wiośnie Ludów
 Stanisław Bykowski (1947–2018) – polski piłkarz